Ole Haslunds Kunstnerfond er en dansk fond oprettet af kunst- og antikvitetshandler Ole Haslund i 1941.  Fonden uddeler en gang årligt legater til personer inden for følgende kategorier: malere, billedhuggere, scenekunstnere, kunsthåndværkere og endelig personer, der har virket for kendskabet til møbelkunst, f.eks. kunsthistorikere, møbelsnedkere, konservatorer, antikvitetshandlere eller museumsfolk. Legatet kan ikke søges.

Fonden blev oprettet af Ole Haslund selv i 1941, idet han overlod størstedelen af den formue, som han havde tjent som antikvitets- og kunsthandler, til fonden.

Til minde om sin far skabte Ole Haslund desuden i 1956 Den Selvejende Institution Ræveskiftet, hvis formål var at drive Kunstnerbyen Ræveskiftet i Nordsjælland, der senere blev fusioneret ind i Ole Haslunds Kunstnerfond.

Ved Ole Haslunds død i 1962 omfattede hans formue bl.a. byejendommen Amagertorv 14 i det centrale København, der stadig bærer navnet Ole Haslunds Hus, og privatboligen på Lyngbyvej, som han selv havde tegnet. Privatboligen tjente i en periode herefter som æresbolig  for skuespillerinden Clara Pontoppidan, men blev siden solgt til fordel for legatet, mens Ole Haslunds Hus i dag drives som udlejningsejendom, hvorved det genererer indtægter til Kunstnerfonden.

Modtagere 
Listen er unøjagtig og ikke ført ajour. Se Kunstnerfondens hjemmeside.

2010'erne

2000'erne

1990'erne

1980'erne

1970'erne

1960'erne

Før 1960

Ukendt årstal

Referencer

Eksterne henvisninger 
 www.olehaslundskunstnerfond.dk - officiel website for Ole Haslunds Kunstnerfond
 Komplet liste over modtagere
 Liste over vindere hos litteraturpriser.dk

Kulturpriser fra Danmark
Etableret i 1941
Fonde fra Danmark